ТНС — многозначная аббревиатура:
 ТНС — тепловая нагрузка среды, ТНС-индекс
 ТНС — территориальная наблюдательная сеть
 ТНС — точка наименьшего сопротивления
 ТНС — точка начала снижения
 ТНС — Транснефтьстрой
 ТНС — труболовка наружная
 ТНС — тяжёлое нефтяное сырьё
 ТНС энерго — группа компаний
 ТНС — футбольный клуб

См. также 
 ТНСО — твёрдые нефтесодержащие отходы
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей